Een Engels woord met de betekenis 'vrolijk, zorgeloos'
 Engels voor homoseksueel, afgeleid van bovenstaand Engels woord
 Gay (film), een Nederlandse film uit 2004 van Tom Six
 Gay (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia

Personen:
 Brian Gay, een Amerikaans golfer
 Federico Gay, een Italiaans wielrenner
 John Gay, een Engels schrijver
 Mabel Gay, een Cubaans atlete
 Peter Gay, een Amerikaans historicus
 Tyson Gay, een Amerikaans sprinter